Don't Make Me Wait – singolo dei Peech Boys del 1982
 Don't Make Me Wait for Love – singolo di Kenny G del 1986
 Don't Make Me Wait – singolo dei 911 del 1996
 Don't Make Me Wait – singolo di Sting e Shaggy del 2018